Овсянковский сельсовет:
 Овсянковский сельсовет — административно-территориальная единица Горецкого района Могилёвской области Белоруссии.
 Овсянковский сельсовет — административно-территориальная единица Зейского района Амурской области России.